Осси Дэвис (; 18 декабря 1917 — 4 февраля 2005) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, драматург и политический активист.

Биография

Карьера 
Рейфорд Четмэн Дэвис () родился 19 декабря 1917 года в округе Клинч в Джорджии. Имя Осси появилось от ошибочной записи его инициалов RC () после его рождения. По настоянию родителей он поступил в Университет Говарда в Вашингтоне, но в 1939 году бросил учёбу и устремился в Нью-Йорк, желая начать там актёрскую карьеру. В том же году он впервые появился на театральной сцене в одном из театров Гарлема.

Его кинодебют состоялся в 1950 году в фильме «Выхода нет» с Сидни Пуатье в главной роли. Осси Дэвис, наряду с другими афроамериканскими актёрами его поколения, пытался бороться с практикой приглашения лишь на стереотипные роли, например дворецких, которые считались стандартными для чернокожих актёров в то время. Он старался следовать примеру Сидни Пуатье и добиваться в кино более серьёзных ролей, и ему, как Пуатье и Биллу Косби, это порой удавалось. Одной из таких заметных ролей стал Джако Кинг в военной драме Сидни Люмета «Холм», с Шоном Коннери в главной роли. В 1968 году он появился в фильме «Охотники за скальпами», за роль в котором был номинирован на премию «Золотой глобус». Когда же ему всё же доставались роли дворецких, водителей или носильщиков, он старался их сыграть с предельной степенью достоинства.

Осси Дэвис, наряду с Мелвином Ван Пиблзом и Гордоном Парксом, был одним из немногих афроамериканских режиссёров своего поколения, сняв в 1970-х годах пять кинокартин. Помимо этого он также проявил себя как сценарист, написав несколько сценариев к фильмам и спектаклям. Осси Дэвис помимо кинематографа продолжал играть и на театральных сценах, в том числе и на Бродвее, за что дважды становился номинантом на премию «Тони».

На последних этапах свой кинокарьеры Осси был востребован режиссёром Спайком Ли, который снял его в нескольких своих фильмах, среди которых «Делай как надо!» (1989), «Любовная горячка» (1991), «Садись в автобус» (1996) и «Она ненавидит меня» (2004). В 1990-е он также был востребован на телевидении, где часто появлялся в различных телефильмах и сериалах («12 разгневанных мужчин», «Прикосновение ангела»), а также был рассказчиком. Помимо этого у него были приметные роли в картинах «Джо против вулкана» (1990), «Гладиатор» (1992), «Полицейский с половиной» (1993), «Старые ворчуны» (1993), «Клиент» (1994) и «Доктор Дулиттл» (1998). В 1992 году в финальной сцене фильма «Малколм Икс» он произносит тут же речь, что и на похоронах знаменитого активиста в 1965 году. Снимался в интерактивном кино «Ripper» в роли редактора газеты Virtual Herald Бена Доддса (1996). Свою последнюю роль он исполнил в 2005 году в сериале «Секс в другом городе», в эпизоде, где его персонаж Мелвин Портер умирает. Этот эпизод вышел на экраны в мае того же года и был посвящён памяти актёра.

Личная жизнь 
В 1948 году он женился на актрисе Руби Ди, с которой провёл в открытом браке 57 лет и вырастил троих детей. Они были известными активистами и членами многих правозащитных организаций, в том числе и NAACP, которая в 1989 году включила его с супругой в свой зал славы. Дэвис с женой были друзьями Мартина Лютера Кинга, Малколма Икс, Джесси Джексона и других афроамериканских икон эпохи. В августе 1963 года они приняли участие в знаменитом Марше на Вашингтон, где Мартин Лютер Кинг произнёс речь, получившую название «У меня есть мечта». В 2007 Осси Дэвис, совместно с супругой Руби Ди, был посмертно удостоен премии «Грэмми» за их альбом «With Ossie And Ruby: In This Life Together», посвящённый их браку.

Осси Дэвис был найден мёртвым 4 февраля 2005 года в гостиничном номере отеля в Майами-Бич, штат Флорида. По заключению экспертов, актёр умер от естественных причин.

Ссылки 
 Благотворительный проект Осси Дэвиса  

Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Активисты движения за права афроамериканцев
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета
Выпускники Говардского университета
Киноактёры США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств